Уистреам:

 Уистреам — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Уистреам — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.